La denominazione Predigerkirche (in tedesco "Chiesa dei predicatori", dall'Ordine dei Domenicani, noto anche come Ordine dei frati predicatori) può riferirsi alle seguenti chiese:

 Predigerkirche (Zurigo)
 Predigerkirche (Erfurt)
 Predigerkirche (Basilea)
 Predigerkirche (Eisenach)
 Predigerkirche (Rottweil)

Pagine correlate 
 Chiesa dei Domenicani